Moulins (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió  d'Alts de França, França)
 Moulins (Ille i Vilaine), municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Moulins-sur-Allier, municipi i capital del departament d'Alier, a la riba del riu Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Moulins-le-Carbonnel, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Moulins-sur-Céphons, municipi al departament de l'Indre  
 Moulins-Engilbert, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Moulins-la-Marche, municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Moulins-lès-Metz, municipi al departament del Mosel·la (regió de Gran Est, França)
 Moulins-sur-Orne, municipi al departament de l'Orne (Normandia, França)
 Moulins-sur-Ouanne, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Moulins-Saint-Hubert, municipi al departament del Mosa (regió de Gran Est, França)
 Moulins-en-Tonnerrois, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Moulins-sur-Yèvre, municipi al departament de Cher  
 Bisbat de Moulins, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Clermont
 Cantó de Moulins-Engilbert, cantó al districte de Château-Chinon (departament de la Nièvre, regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cantó de Moulins-la-Marche, cantó al districte de Mortagne-au-Perche (departament de l'Orne, regió de Normandia, França)
 Districte de Moulins, districte del departament francès d'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Mézy-Moulins, municipi al departament de l'Aisne (regió  d'Alts de França, França)